Een verkeersweg:
 N628 (België)
 N628 (Frankrijk)
 N628 (Nederland), zie Provinciale weg 628

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing